Idea Bank este o bancă din România, înființată în anul 1998 sub numele de Romanian International Bank (RIB).

În perioada în care instituția financiară își desfășura activitatea sub denumirea Romanian International Bank, banca avea un capital majoritar american, având ca acționar principal familia Daniel Roberts (din mai 2002), acționar majoritar al băncii americane Merchants Bank of California. 

Banca avea, la sfârșitul lunii iunie 2006, active de 69,7 milioane euro.

În data de 4 decembrie 2014, grupul po­lonez Getin Holding a preluat Romanian Inter­na­tional Bank, tranzacție intermediată de Crosspoint Investment Banking & Real Estate.  După rebranding, Romanian International Bank s-a lansat în data de 22 aprilie 2015 cu o nouă identitate, sub numele de Idea Bank. 

Idea Bank număra în luna aprilie 2015, 296 de angajați și 42.000 de clienți, dintre care, în jur de 10.000 erau din categoria întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, volumul lunar de credite acordat era în jur de 13-14 milioane de lei, media unui împrumut fiind de 40.000 de lei.

În prezent (2015), banca deține 35 de sucursale la nivel național și deservește în principal două segmente de clienți :
 Persoane fizice (retail)
 IMM și profesii liberale

Date financiare 
Active:
 2008: 472,6 milioane lei
 2007: 500 milioane lei
 2006: 249 milioane lei (69,7 milioane euro)

Profit net:
 2008: 1,1 milioane lei (0,3 milioane euro)
 2008: 3,2 milioane lei

Rețea teritorială de unități:
 2010: 34
 2008: 33
 2006: 22

Note

Legături externe 
www.idea-bank.ro/ - Site web oficial

Bănci din România